Стояновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Стояновка — село в Железинском районе Павлодарской области, с 1993 г. в составе села Енбекши.

Молдавия 
 Стояновка — село в Кантемирском районе.

Россия 
 Стояновка — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Украина 
 Стояновка — село в Радивиловском районе Ровненской области.